HMS Arethusa je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Arethusa (1759) 
 HMS Arethusa (1781) 
 HMS Arethusa (1817) 
 HMS Arethusa (1849) 
 HMS Arethusa (1882) 
 HMS Arethusa (1913) 
 HMS Arethusa (1934) 
 HMS Arethusa (F38)

Arethusa